Савинская — топоним в России:

Гидрография 
 Савинская — река в Восточной Сибири.

Населённые пункты

Архангельская область 
 Савинская — деревня в Виноградовском районе.
 Савинская — деревня в муниципальном образовании «Верхнеустькулойское» Вельского района.
 Савинская — деревня в муниципальном образовании «Пуйское» Вельского района.
 Савинская — деревня в муниципальном образовании «Усть-Вельское» Вельского района.
 Савинская — деревня в Няндомском районе.
 Савинская — деревня в Приморском районе.

Владимирская область 
 Савинская — деревня в Гусь-Хрустальном районе.

Вологодская область 
 Савинская — деревня в Бабаевском районе.
 Савинская — деревня в Верховажском районе.
 Савинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области, Вожегодское городское поселение.
 Савинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области, Тигинское сельское поселение.
 Савинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области, Явенгское сельское поселение.
 Савинская — деревня в Сямженском районе.
 Савинская — деревня в Тарногском районе.
 Савинская — деревня в Харовском районе.

Ивановская область 
 Савинская — деревня в Вичугском районе.
 Савинская — деревня в Пучежском районе.

Иркутская область 
 Савинская — деревня в Черемховском районе.

Костромская область 
 Савинская — деревня в Межевском районе.

Ленинградская область 
 Савинская — деревня в Подпорожском районе.

Московская область 
 Савинская — деревня в Орехово-Зуевском районе.
 Савинская — деревня в Шатурском районе.

Республика Карелия 
 Савинская — деревня в Медвежьегорском районе.

Тверская область 
 Савинская — деревня в Калязинском районе.